Антониу Карлус Гомес (; 1836—1896), также часто Карлус Гомес () — бразильский , один из ярких представителей романтизма.

Биография 
Антониу Карлус Гомес родился 11 июля 1839 года в бразильском городе Кампинас.

Учился в Императорской консерватории Рио-де-Жанейро, затем, по инициативе императора Педру II, был отправлен в Милан, где стал учеником Лауро Росси. В 1866 году успешно сдал аттестацию в консерватории Милана, получив звание «Маэстро Композиции».

В последующие годы он жил и работал в Италии, где многие из его опер исполнялись в ведущих оперных театрах Европы.

Антониу Карлус Гомес женился на пианистке Аделине Пери (Adelina Peri), с которой познакомился в Милане.

В 1871 году Антониу Гомес основал в Рио-де-Жанейро театр «Национальная бразильская опера».

Большой успех имела опера Гомеса «Guarany», поставленная в театре «La Scala» в Милане (1870), в Санкт-Петербурге (1878) и других городах. Также он написал оперы «Fosca», «Salvator Rosa» и бразильский народный гимн «Il saluto del Brasile».

Антониу Карлус Гомес умер в 1896 году в городе Белене.

Примечания

Литература 
 Carlos Gomes

Ссылки 
 Carlos Gomes — vida e obra
 Museu Carlos Gomes em Campinas
 Fotos antigas — Carlos Gomes.

Оперные композиторы Бразилии